Wertykał pierwszy lub Pierwszy wertykał – koło wielkie prostopadłe do południka astronomicznego, przechodzące przez zenit i nadir. Przecina koło horyzontu w punktach wschodu i zachodu.

Zobacz też 
 wertykał

Astronomia sferyczna
Astronawigacja